Raša (rijeka), rijeka u Istri
 Raša (općina), općina u Istarskoj županiji
 Raša (rudnik), rudnik u Istri